Adolf Abraham Halevi Fraenkel – matematico tedesco naturalizzato israeliano
 Albert Fraenkel (1848-1916) – medico tedesco
 Albert Fraenkel (1864-1938) – medico tedesco
 Eduard Fraenkel – filologo classico tedesco
 Ernst Fraenkel – politologo, giurista e scrittore tedesco naturalizzato statunitense
 Knut Frænkel – ingegnere ed esploratore svedese

Pagine correlate
Fränkel